Il doppio  del Mitsubishi Electric Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

James Auckland e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniele Bracciali e David Marrero hanno battuto in finale Martin Fischer e Frederik Nielsen 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  David Marrero (campioni)
 Martin Fischer /  Frederik Nielsen (finale)

 Jesse Huta Galung /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Brian Battistone /  Treat Conrad Huey (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Mitsubishi Electric Cup 2010